Муниципальное образование Никифоровское — сельское поселение в составе Устюженского района Вологодской области.
Центр — посёлок Даниловское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено на юге района. Граничит:
 на севере с Сошневским и Устюженским сельскими поселениями,
 на западе с Залесским сельским поселением,
 на юге с Никольским сельским поселением,
 на востоке с Тверской областью.

По территории сельского поселения протекают река Ижина и её притоки Толец, Тверстяник, Белая; река Веенка.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Устюженского района входили:
 Никифоровский сельсовет (ОКАТО 19 250 828, 23 населённых пункта),
 Подольский сельсовет (ОКАТО 19 250 840, 10 населённых пунктов).

1 января 2006 года в составе Устюженского района были образованы
 Никифоровское сельское поселение с центром Веницы, в которое вошёл Никифоровский сельсовет,
 Подольское сельское поселение с центром Мелечино, в которое вошёл Подольский сельсовет.

9 апреля 2009 года Никифоровское и Подольское сельские поселения были объединены в Никифоровское с центром в посёлке Даниловское.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входят 32 населённых пункта, в том числе
30 деревень,
1 посёлок.

Деревня, упразднённая в 2020 году

Примечания

Ссылки 
 Никифоровское сельское поселение на сайте администрации Устюженского района

Муниципальные образования Устюженского района
Сельские поселения Вологодской области